Kiril Petkov peut être :
 Kiril Petkov (1933-2019), lutteur bulgare ;
 Kiril Petkov (1980), homme politique bulgare.